Kristina Mladenovic e Lucie Šafářová erano le detentrici del titolo, ma la Mladenovic ha deciso di non partecipare al torneo. Lucie Šafářová è scesa in campo con Květa Peschke ma sono state eliminate al primo turno.

Anabel Medina Garrigues e Jaroslava Švedova hanno sconfitto in finale Chan Hao-ching e Chan Yung-jan per 7-64, 6-2.

Teste di serie

  Hsieh Su-wei /  Peng Shuai (ritirate, primo turno)
  Květa Peschke /  Lucie Šafářová (primo turno)

  Raquel Kops-Jones /  Abigail Spears (semifinale) 
  Julia Görges /  Anna-Lena Grönefeld (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni
 

Family Circle Cup 2014
WTA Tour 2014